Botta is een gangbare achternaam in Romaanse talen en kan verwijzen naar (in chronologische volgorde):

 Antoniotto, markies van Botta-Adorno (1688-1774), Oostenrijks diplomaat, veldmaarschalk, bestuurder in de Zuidelijke Nederlanden en in het Groothertogdom Toscane
 Pierre-Paul Botta (1741-1795), Franse brigadegeneraal
 Carlo Giuseppe Guglielmo Botta (1766-1837), Italiaanse geschiedkundige (vader van Paul-Émile Botta)
 Vincenzo Botta (1818-1894), Italiaanse hoogleraar wijsbegeerte in Turijn, gekozen in het parlement van Sardinië, vervulde na zijn emigratie naar de Verenigde Staten de leerstoel Italiaans aan de Universiteit van New York (echtgenoot van Anne C. Lynch Botta)
 Paul-Émile Botta or Paolo Emiliano Botta (1802-1870), Italiaans-Franse archeoloog en bioloog (zoon van Carlo Giuseppe Guglielmo Botta)
 Anne C. Lynch Botta (1815-1891), Amerikaanse dichteres, schrijfster and lerares (echtgenote van Vincenzo Botta)
 Luca Botta (1882–1917), Italiaanse operazanger
 Dan Botta (1907-1958), Roemeense dichter, schrijver en vertaler (broer van Emil Botta)
 Emil Botta (1911-1977), Roemeense dichter, schrijver en acteur (broer van Dan Botta)
 Silvia Margarita Botta de Miconi (1942-1994), Argentijns botanica
 Mario Botta (1943-), Zwitserse architect

Botta, een personage in het computerspel Tales of Symphonia